Titurel bedeutet:
 Titurel, Gedichtfragmente von Wolfram von Eschenbach
 Titurel, eine Figur aus der Oper Parsifal
 (9508) Titurel, Asteroid des Hauptgürtels